Бычки-бубыри () — род лучепёрых рыб из семейства бычковых (Gobiidae). Представители рода имеют длину тела от 1,7 до 11 см.

Классификация 
На апрель 2019 года в род включают 14 видов:

Примечания

Ссылки 
 .